Алекса́ндр Норов:
 Норов, Александр Кузьмич (1892—1956) — советский оружейник.
 Норов, Александр Сергеевич (1797—1870) — русский поэт, переводчик.